Canada
 Fort Smith – città dei Territori del Nord-Ovest
 Regione di Fort Smith – regione censuaria dei Territori del Nord-Ovest
 Stati Uniti d'America
 Fort Smith – capoluogo della Contea di Sebastian, Arkansas
 Fort Smith – census-designated place della Contea di Big Horn, Montana